O estado americano do Tennessee
 A rede de televisão argentina Todo Noticias
.tn

Desambiguações de siglas